

Суходол — село, Бургаська область
 Суходол — село, Сілістринська область

Суходол — присілок, Гафурійський район, Башкортостан
 Суходол — присілок, Юринський район, Марій Ел